Населені пункти в Чехії:

 Ліштяни (Плзень-північ)
 Ліштяни (Лоуни)